Вади́м — мужское русское личное имя.

Большинство специалистов считает это имя именем древнерусского происхождения. Имя производят от древнерусского слова вадити, что значит обвинять, клеветать, сеять смуту, либо как сокращение славянского имени Вадимир.

В. А. Никонов сопоставлял с именем Вадима Персидского, зафиксированным в документах IV века, и считал принесённым на Русь вместе с христианством из Византии. В свою очередь Ж. Лазар производит имя Вадима Персидского из среднеперсидского vadam миндаль. В сирийских текстах придали ему форму Badam, которое было искажением от Badan со значением «принадлежащий Баду (духу ветра)». Г. В. Поляков предполагает, что переход от Badan к Badam произошел по причине придания имени христианского значения.

Именины Вадима празднуются 22 апреля (9 апреля по старому стилю).

Примечания 

Имена славянского происхождения
Русские мужские имена
Древнерусские общеславянские имена
Имена персидского происхождения